Le Paradis kan syfta på följande platser:
 Le Paradis – ort i departementet Pas-de-Calais, Frankrike
 Pic du Paradis, berg i Saint-Martin